Іоганн Карл Август Музеус (нім. Johann Karl August Musäus; [[29 березня] 1735, Єна— 28 жовтня 1787,Веймар) — німецький письменник
 10749 Музойс, 10749 Музеус (10749 Musäus) — астероїд головного поясу.